La Plata kan syfta på följande:
 1029 La Plata − asteroid i huvudbältet

Geografi

Argentina 

 Partido de La Plata, kommun, Buenos Aires, 
 La Plata, provinshuvudstad, Buenos Aires,

Colombia 

 La Plata (kommun), Huila, 
 La Plata (ort i Colombia, Huila, lat 2,39, long -75,89),

USA 

 La Plata, Maryland, countyhuvudort, Charles County,

Se även 
 La Plata County
 La Plata-observatoriet

Robotskapade Argentinaförgreningar